Елчиев — фамилия; имеет женскую форму Елчиева.
 Елчиев, Фарадж Гейджа оглы (1897 — ?) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда.
 Елчиев, Ягуб Ямин оглы (1938—2007) — азербайджанский учёный, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАНА.

Елчиева 
 Елчиева, Дильшад Вели кызы (род. 1928) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.